Bill Miller
Bill Miller (1908–1986) Stanley-kupa-győztes kanadai jégkorongozó
Bill Miller (1960) ausztrál filmproducer
William Miller
William Miller (1782–1849) amerikai adventista prédikátor
William Miller (1892–?) első világháborús angol ászpilóta
William Miller (1905–1985) olimpiai ezüstérmes amerikai evezős
William Miller (1912–2008) olimpiai bajnok amerikai atléta, rúdugró
William Miller (1930–2016) olimpiai ezüstérmes amerikai atléta, gerelyhajító
William Miller (1947) amerikai evezős, olimpikon
William Miller (1984) amerikai evezős, olimpikon, az előbbinek a fia
William Miller (1988) ausztrál vízilabdázó, olimpikon
William Miller, a Burton Albion FC labdarúgója
William Miller, Észak-Karolina korábbi kormányzója
William Miller (vésnök)
William Miller (kanadaifutballista)
hasonló nevűek
Billie Miller (1944) barbadosi politikusnő, miniszter
Willie Miller (1955) skót válogatott labdarúgó, edző
Billy Miller (1979) amerikai filmszínész